Osoby o nazwisku Effenberger:
 Theodor Effenberger (1882–1968) – niemiecki architekt
 Vratislav Effenberger (1923–1986) – czeski poeta